Cruger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Cruger (1780–1843), US-amerikanischer Politiker
 John Cruger senior († 1744), Bürgermeister von New York City
 John Cruger junior (1710–1791), Bürgermeister von New York

Cruger bezeichnet als Ortsname:

 Cruger (Mississippi), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Crüger
 Kruger